Мажейкяйский футбольный клуб «Атмосфера», ФК «Атмосфера» ()— литовский футбольный клуб из города Мажейкяй. С 2019 года играет в Первой лиге.

История 
Клуб основан в 2012 году заместо обанкротившегося футбольного клуба «Мажейкяй» и назван в честь клуба «Атмосфера», выступавшего в чемпионате Литовской ССР.

В 2013 году клуб дебютировал в чемпионате Западной зоны II лиги и занял шестое место. в 2014 году был девятым, в 2015 году вновь стал шестым.

В 2016 году клуб не участвовал ни в каких профессиональных футбольных чемпионатах.

В 2017 году «Атмосфера» вернулась в чемпионаты II лиги. В 2017 году они были седьмыми, а в 2018 году заняли третье место.

Первая лига 
В 2019 году успешно получил лицензию для участия в чемпионатах Первой лиги. Команда заняла лишь 14 место, обогнав провалившийся в конце сезона «Пакруойис» и снявшийся «Стумбрас Б».

В 2020 году клуб успешно подтвердил лицензию и играл в Первой лиге. В этом сезоне они заняли двенадцатое место в итоговом зачете.

14 мая 2021 года в матче восьмого тура «Йонава» победила «Атмосферу» с рекордным счетом 7:0. В этом матче на поле находились игроки дублирующего состава. В итоговом общекомандном зачете команда оказалась на седьмом месте из четырнадцати.

В сентябре 2021 года началось формирование женской команды, которое завершилось в ноябре.

В 2022 году клуб после апелляции продлил лицензию на участие в Первой лиге.

Стадионы 
Команда может играть на центральном стадионе города Мажейкяй или на стадионе с искусственным покрытием Мажейкяй.

Клубные цвета

Одежда и ее изменения 
 В предыдущие годы он играл в одежде бренда Joma .
 Цветовая гамма была разной: красный черный, а затем красный белый .
 в 2021 году играл в течение сезона в одежде Nike : белая футболка с красными метками, черные шорты и белые носки.

Сезоны

Состав 
По состоянию на 2022 год.

	

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

	

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 ?
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренеры

2012—2018 гг. 
 Нериюс Гудайтис
 Антанас Булошас
 Гинтарас Юодекис

С 2019 года 
 Юлиус Моцкус
 Эвалдас Разулис (играющий тренер с 2019 по 2020 гг, главный тренер с 2020 года).

Известные игроки 
 Эвалдас Разулис (2019—2020 гг.)
 Ритис Лелюга (2019 г.)
 Мариус Папшис (2020 г.)
 Тадас Лабукас (2020 г.)
 Валдас Поцявичюс (2020 г.)
 Домантас Шлута (2021)

Примечания

Ссылки 
 fkatmosfera.eu (Официальный сайт клуба)
 Аккаунт в Facebook
 Первая лига (1lyga.lt)
 Soccerway
 lituvosfutbolas.lt
 GlobalSportsAchive

Футбольные клубы Литвы
Мариямполе